Primo assedio di Boulogne del 1544 
 Secondo assedio di Boulogne dal 1544 al 1546